Pandémie peut faire référence à :

 Pandémie, une épidémie qui s'étend à la quasi-totalité d'une population d'un ou de plusieurs continents.

Œuvres 
 Pandémie (Pandemic), dixième épisode de la saison 12 de South Park, diffusé en 2008 ;
 Pandémie 2, La Terreur (Pandemic 2 : The Startling), onzième épisode de la saison 12 de South Park, diffusé en 2008 ;
 Pandémie, un jeu de société coopératif, sorti en 2008 ;
 Pandémie (感染列島), film japonais de Takahisa Zeze sorti en 2009 ;
 Pandémie (), film sud-coréen de Kim Sung-su sorti en  2013 ;

Voir aussi